Shingo Suzuki (Fukiage, 20 de março de 1978) é um futebolista profissional japônes, meia, milita no Kyoto Sanga.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club